En Pologne, Łaszewo peut désigner  :

 Łaszewo, village du powiat de Brodnica, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Łaszewo, village du powiat de Świecie, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Łaszewo, village de la voïvodie de Mazovie
 Łaszewo, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale